Delfin (Delphinus) – rodzaj ssaka z rodziny delfinowatych (Delphinidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje jeden żyjący współcześnie gatunek występujący we wszystkich oceanach świata.

Systematyka

Etymologia 
 Delphinus:  delphis, δελφινος delphinos „delfin”.
 Rhinodelphis: gr. ῥις rhis, ῥινος rhinos „nos”; δελφις delphis, δελφινος delphinos „delfin”. Gatunek typowy: Delphinus delphis Linnaeus, 1758.
 Eudelphinus: gr. ευ eu „typowy”; δελφις delphis, δελφινος delphinos „delfin”. Gatunek typowy: Delphinus delphis Linnaeus, 1758.
 Mamdelphinus: modyfikacja zaproponowana przez meksykańskiego przyrodnika Alfonso Luisa Herrerę w 1899 roku polegająca na dodaniu do nazwy rodzaju przedrostka Mam (od Mammalia).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należy jeden występujący współcześnie gatunek:
 Delphinus delphis  – delfin zwyczajny

oraz gatunek wyamrły:
 Delphinus vanzelleri

Uwagi

Przypisy

Bibliografia  
 

Delfinowate

ru:Обыкновенный дельфин
tr:Bayağı yunus